Отуз — річка в Криму
 Отуз — назва смт Щебетовка Феодосійської міської ради Автономної Республіки Крим до 1945 року